Francesco Rocca (1954) – calciatore italiano
 Francesco Rocca (1965) – politico italiano